Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kerry Reid 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)

  Martina Navrátilová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1976